Odyssey — второй международный студийный альбом новозеландской певицы Хейли Вестенры. Предыдущие релизы певицы, за исключением , были выпущены только в Австралии и в Новой Зеландии. Релиз диска состоялся в 2005 году на лейбле Decca Music Group.

В Odyssey включены: дуэт с Андреа Бочелли —  «Dell’Amore Non Si Sa», религиозная песня «I Say Grace», вдохновлённая песней Джони Митчелл «Both Sides, Now», «May it Be» — песня из фильма «Властелин колец: Братство Кольца», а также кавер-версия песни Сары Брайтман из альбома  — «What You Never Know (Won’t Hurt You)».

Список композиций

Международная версия 
Включает в себя американское, британское и японское издания.
 «Prayer»
 «Never Saw Blue»
 «» (в дуэте с Андреа Бочелли)
 «Ave Maria (Caccini)»
 «Both Sides, Now»
 «What You Never Know (Won’t Hurt You)»
 «May It Be»
 «Quanta Qualia»
 «Bachianas Brasileiras No 5 Aria (Cantilena)»
 «»
 «I Say Grace»
 «My Heart Belongs to You»

Новозеландское издание, включающее в себя бонус-диск 
 Bridal Ballad
 O mio babbino caro
 Laudate Dominum
 Wiegenlied
 Ave Maria (Bach) (Англоязычная версия)
 The Mists of Islay

Японская версия 
 Prayer
 Never Saw Blue
 «» (в дуэте с Андреа Бочелли)
 Ave Maria
 Both Sides Now
 What You Never Know (Won’t Hurt You)
 May It Be
 Quanta Qualia
 Bachianas Brasileiras No. 5 Aria (Cantilena)
 She Moves Through the Fair
 I Say Grace
 My Heart Belongs to You
 Bridal Ballad From The Merchant Of Venice
 The Mummers Dance
 Wiegenlied (From Lorelei)

Британская версия 
В Великобритании вышли сразу две версии альбома. Релиз первой версии состоялся 26 сентября 2005 года. Выпуск второй версии — 10 апреля 2006 года.
Первая версия
 «Prayer» — 4:21
 «Dell’amore non si sa» — 3:41
 «Never Saw Blue» — 4:37
 «Ave Maria» — 3:41
 «What You Never Know (Won’t Hurt You)» — 3:41
 «Quanta Qualia» — 4:24
 «Both Sides, Now» — 3:43
 «May It Be» — 3:38
 «Bachianas Brasileiras» — 4:25
 «Bridal Ballad» — 4:36
 «Mists of Islay» — 2:46
 «O mio babbino caro» — 2:32
 «Laudate Dominum» — 4:27
 «Wiegenlied» — 3:41
 «She Moves Through the Fair» — 4:36
 «Dido’s Lament» — 3:46

Вторая версия
 May It Be
 The Water Is Wide
 Dell’amore non si sa
 Lascia ch’io pianga
 Prayer
 Ave Maria
 Scarborough Fair
 Quanta Qualia
 O mio babbino caro
 What You Never Know (Won’t Hurt You)
 Both Sides, Now
 Mists of Islay
 Laudate Dominum
 She Moves Through The Fair

Американская версия 
 Prayer — 4:21
 Both Sides, Now — 3:43
 Never Saw Blue — 4:37
 Dell’amore non si sa — 3:45
 What You Never Know (Won’t Hurt You) — 3:43
 May It Be — 3:39
 Quanta Qualia — 4:25
 You Are Water — 4:03
 She Moves Through the Fair — 4:35
 My Heart Belongs to You — 4:41
 Ave Maria — 3:44
 I Say Grace — 5:06

Треки мини-альбома, доступного в iTunes 
 «Mary, Did You Know?» (Оркестровая версия) — 3:29
 Vesperae solennes de confessore, K. 339 (Моцарт): «Laudate Dominum» — 4:27
 Gianni Schicchi: «O mio babbino caro» — 2:32
 Dido and Aeneas: «» («When I am laid in earth») — 3:43

Позиции  чартах

Примечания 

Поп-альбомы
Альбомы Decca Records
Альбомы на английском языке